

Persone 
 Carl Johnson, calciatore statunitense
 Carl Johnson, atleta statunitense

Videogiochi 
 Carl Johnson, protagonista di Grand Theft Auto: San Andreas